Terri steht für:

 Terri (Film), US-amerikanischer Spielfilm (2011)
 Terri (Vorname), weiblicher Vorname
 Salli Terri (1922–1996), US-amerikanische Sängerin (Mezzosopran)

Geographische Objekte:
 Terri (Ter), Zufluss des Río Ter in Katalonien, Spanien
 Mont Terri (804 m), Berg im Kanton Jura, Schweiz
 Piz Terri (3149 m), Berg an der Grenze der Schweizer Kantone Graubünden und Tessin

Siehe auch:
 Terrie
 Terry